Francisco Nerli peut désigner deux cardinaux italiens portant le même prénom et le même patronyme :

 Francesco Nerli, cardinal italien créé par le pape Clément IX (1669)
 Francesco Nerli, cardinal italien créé par le pape Clément X (1673), neveu du précédent.